Momignies is een plaats en gemeente in de provincie Henegouwen in België. De gemeente telt ruim 5000 inwoners.

Geografie 
Momignies ligt in het zuiden van de provincie Henegouwen en ligt ingeklemd tussen de stad Chimay en de Franse Grens. Daarmee is het, samen met Essen, een van de twee Belgische gemeenten die aan slechts aan één andere Belgische gemeente grenst. De overige buurgemeenten zijn Frans, opvallend hierbij is dat Momignies aan drie verschillende Franse departementen grenst namelijk Aisne , Ardennes en Nord

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie 

 Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december
 1880:Afsplitsing van Macquenoise in 1867

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente 

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Verkeer en vervoer

Wegen en snelwegen 
Verschillende gewestwegen doen de gemeente aan. Dit zijn:
De N99, Doische - Couvin - Chimay - Hirson (Frankrijk).
De N591, ligt volledig binnen de gemeentegrenzen en verbindt Momignies met de dorpen Macon, Beauwelz en Macquenoise.
De N592, is een korte weg die Momignies verbindt met het over de Franse grens gelegen Trélon.
De N593, verbindt Chimay via de gemeente Momignies met Frankrijk.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Momignies

Externe link 
Website van de gemeente

Plaats in Henegouwen